Arno Schmidt peut désigner :

 Arno Schmidt (1914-1979), écrivain allemand ;
 Arno Schmidt (1879-1967), historien et folkloriste allemand ;
 Arno Schmidt (1890-1945), contre amiral-allemand ;
 Arno Schmidt (1934-), philologue allemand ;
 Arno Schmidt (1945-), homme politique allemand (FDP) ;
 Arno Schmidt (1955-), compositeur allemand.